B 50 steht für:
 die Bundesstraße 50 in Deutschland
 die Burgenland Straße in Österreich

B50 steht für:
 Besturn B50, eine chinesische Limousine
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Njebi-Sprachen

B-50 steht für:
 den Langstreckenbomber Boeing B-50 Superfortress

B50